Eigl ist der Nachname mehrerer Personen:

 Adolf Eigl (1883–1958), österreichischer Politiker

Siehe auch:
 Eigel